Tenisový turnaj ATP ABN AMRO World Tennis Tournament 2009 se konal ve dnech 9. – 15. února v nizozemském Rotterdamu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 1,445,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry
Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2009
ATP World Tour 2009